Les Mystères de l'Ouest (Wild Wild West en anglais) peut désigner :
 Les Mystères de l'Ouest, série télévisée américaine diffusée de 1965 à 1969 ;
 Les Mystères de l'Ouest, titre porté par plusieurs adaptations en bande dessinée de la série télévisée du même nom ;
 Les mystères de l'Ouest, titre québécois film américain Wild Wild West de Barry Sonnenfeld, sorti en 1999, très librement inspiré des personnages de la série télévisée du même nom ;
 Wild Wild West est une chanson interprétée par Will Smith, figurant sur la bande originale du film du même nom ;
 Les Mystères de l’ouest (Boys At Ranch), huitième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003.